Farrugia si può riferire a:

Edwin Farrugia (1952) – calciatore maltese;
Emanuel Farrugia (1957) – calciatore maltese;
Jean Paul Farrugia (1992) – calciatore maltese;
Joe Farrugia (1950) – calciatore maltese;
Kevin Farrugia (1975) – calciatore maltese;
Mario Farrugia (1955) – calciatore maltese;
Nardu Farrugia (1956) – calciatore maltese;
Ray Farrugia (1955) – calciatore maltese;
Trustin Farrugia Cann (1985) – arbitro maltese;